Zachhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zachhuber (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Eric Zachhuber (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Johannes Zachhuber (* 1967), deutscher evangelischer Theologe
 Waltraut Zachhuber (* 1941), deutsche evangelische Pfarrerin